

Franse gemeente 
Molières (Dordogne)
Molières (Lot)
Molières (Tarn-et-Garonne)
ook:
Molières-Cavaillac,  Gard 
Molières-Glandaz,  Drôme 
Molières-sur-Cèze,  Gard 

Les Molières, Essonne 
Roche-la-Molière, Loire

Varia 
Molières, reeks Franse prestigieuze theaterprijzen

Zie ook
 Molière (doorverwijspagina)